Les langues soudaniques orientales sont une des branches des langues nilo-sahariennes.

Classification 
La classification des langues soudaniques orientales selon Ehret, peut être représentée ainsi :

Cette classification est différente de celle de Greenberg (1963). Ehret exclut de cette branche les langues kuliak, les langues nubiennes, le tama et le nara.

Liste des langues 
Sous-groupe des langues jebel
 berta 
 Langues djebel orientales
gaam (ou ingassani)
sillok, malkan, tornasi
Sous-groupe  du « noyau » soudanique oriental
Langues dadjo
 shatt 
liguri 
 Langues dadjo oriental : dadjo, sila, nyala, lagowa, njalgulgule
 Langues des Monts Nuba
 Langues temein : temein, jirru (ou teisei)   
 Langues nyima : nyimang, aditti (ou dinik)
Langues surma-nilotiques
Langues surmiques
Langues nilotiques

Proto-langues soudaniques orientales 
Le proto-nubien, le proto-taman et le proto-nyima selon Claude Rilly (2010):

Le proto-soudanique oriental nord 
Racines proto-soudanique oriental nord présents dans trois des branches (Rilly 2010 : 347-348):

Racines proto-soudanique oriental nord présents dans deux des branches (Rilly 2010 : 348-349):

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Bender, Lionel M., Nilo-Saharien, dans Les langues africaines, Bernd Heine et Derek Nurse (Éditeurs), pp. 55-120, Paris, Karthala, 2004 
 , Ehret, Christopher, Nilotic and the Limits of Eastern Sudanic: Classificatory and Historical Conclusions, dans Nilotic Studies. Proceedings of the International Symposium on Languages and History of the Nilotic Peoples, Cologne, January 4-6, 1982. Part Two, pp. 375-422, Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 1983

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes

Liens externes 
 Les langues soudaniques orientales dans Ethnologue.com